Giuliani kan avse:

 Carlo Giuliani, en italiensk poet och anarkist
 Mauro Giuliani, en italiensk kompositör och musiker
 Rudy Giuliani, en amerikansk advokat, affärsman och republikansk politiker
 Valter Giuliani, en italiensk fysiker och astronom

Se även
 Giuliano